Le championnat de Suède de football 1966 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison

Références 

Championnat de Suède de football
Suede
1966 en Suède